La saison 1991 du Championnat de Lettonie de football était la première édition de la première division lettone, la Latvian Higher League, depuis que la république baltique a acquis son indépendance de l'ex-URSS en 1991. Elle regroupe 20 clubs lettons répartis en deux poules et qui s'affrontent en matchs aller et retour.

C'est le Skonto Riga qui termine en tête de la poule. C'est donc le premier titre de champion de Lettonie de son histoire.

Les 20 clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir tous les  classements se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Première phase

Poule 1 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Poule 2 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Deuxième phase

Poule pour le titre 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Lettonie de football

Liens externes 
  Résultats complets sur RSSSF

Championnat de Lettonie de football
Lettonie
1991 en Lettonie